Bob Clotworthy (1931-2018), plongeur américain des années 1950 ; 
 John Clotworthy ( vicomte Massereene) (mort en 1665), homme politique anglo-irlandais ;
 Pauline Clotworthy (1912-2004), enseignante en stylisme irlandaise ; 
 Robert Clotworthy (né en 1955), acteur américain.